Млынары:

 Млынары — город в Польше, входит в Варминьско-Мазурское воеводство, Эльблонгский повят.
 Млынары — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Млынары — пассажирская и грузовая железнодорожнаястанция в городе Млынары.